Jméno a příjmení Ricardo Acuña se může vztahovat k následujícím osobnostem:

Ricardo Acuña (1971) – mexický zápasník – judista
Ricardo Acuña (1958) – chilský tenista